Marlène Bertin est une réalisatrice française de télévision.

Biographie 

Marlène Bertin a réalisé quelques téléfilms et plusieurs épisodes de séries télévisées dont ceux de Maguy. Elle a également réalisé ou supervisé plusieurs émissions d'Au théâtre ce soir.

Filmographie 
 1970 : Lancelot du Lac de Claude Santelli (TV)
 1979 : La Belle vie, (téléfilm) assistante de Lazare Iglesis
 1981 : Les Gaités de la correctionnelle (série TV, épisodes Le Divorce nostalgique et Un naturiste fervent)
 1981 : Le Cocu magnifique 
 1982 : Les amours des années grises (série TV, épisode Mon village à l'heure allemande)
 1983 : Le Tartuffe de Molière 
 1985 : Le Vent du large
 1985 : Maguy (série TV)
 1986 : Les Bas fonds de Paris (série TV)
 1987 : La Liberté Stéphanie (série TV)
 1989 : Tribunal (série TV)
 1993 : La Tête en l'air (série télévisée)

Liens externes 
 

Réalisatrice française
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Lieu de naissance inconnu